Моцарт — австрійське прізвище.

 Анна Марія Вальбурга Моцарт (, в дівоцтві Пертль; 1720—1778) — мати Вольфганга Амадея Моцарта.
 Вольфганг Амадей Моцарт (; 1756—1791) — австрійський композитор.
 Карл Томас Моцарт (; 1784—1858) — австрійський піаніст, син композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
 Констанція Моцарт (; уроджена — Вебер, ; 1762—1842) — співачка, мемуаристка, дружина композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
 Леопольд Моцарт (; 1719—1787) — композитор і музичний педагог, батько Амадея Моцарта.
 Марія Анна Моцарт (; 1751—1829) — дочка Леопольда і Анни Марії (з роду Пертл) Моцартів, старша сестра Вольфганга Амадея Моцарта.
 Франц Ксавер Вольфганг Моцарт (; 1791—1844) — молодший син композитора Вольфґанґа Амадея Моцарта.

Австрійські прізвища